Batu Mbelin (Namo Rambe), een plaats in Indonesië
Batu Mbelin (Sibolangit), een plaats in Indonesië